Miejscowości w USA:
 Las Vegas – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Las Vegas – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel

Inne:
 Las Vegas – miasto w Hondurasie, w departamencie Santa Barbara
 Las Vegas – miasto w Wenezueli, w stanie Cojedes
 (82332) Las Vegas – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Las Vegas – amerykański serial telewizyjny
 Las Vegas – singiel szwedzkiego piosenkarza Martina Stenmarcka